46-й корпус — наименование корпуса в вооружённых силах различных государств.

 Армейские корпуса 
  46-й армейский корпус  — формирование Русской императорской армии, принимавшее участие в Первой мировой войне

    — формирование Народно-освободительной армии Китая, существовавшее в 1960—1985 годах. С 1948 по 1960 годы именовался «46-й корпус»

Стрелковые корпуса

  46-й стрелковый корпус  — формирование РККА, принимавшее участие в Великой Отечественной войне

Моторизованные корпуса

 46-й моторизованный корпус (Германия)

Танковые корпуса

 46-й танковый корпус (Германия)